Oratoriu este un termen de origine italiană, care se poate referi la:

 Oratoriu (edificiu), edificiu rezervat pentru rugăciuni.
 Oratoriu (gen muzical), un gen muzical, parte a muzicii clasice, având similarități cu opera.
 Oratoriu (loc), este un spațiu, compus de regulă din edificii și terenuri de sport, destinat educației creștine a tinerilor.
 Oratoriu (poezie de Nichita Stănescu), poezie de Nichita Stănescu din volumul Epica Magna, apărut în 1978.

Substantive comune